24. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Ikaho, w Japonii, w dniach 27–28 lutego 1993. Zawody rozegrano na sztucznym torze w Machiyama Highland Skating Center. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Tytułu sprzed roku obroni: Chinka Ye Qiaobo oraz Białorusin Igor Żelezowski.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek (30 sklasyfikowanych) oraz 32 łyżwiarzy (29 sklasyfikowanych) z 17 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1993 w sportach zimowych
1993 w Japonii
Łyżwiarstwo szybkie w Japonii